Compton puede referirse a las siguientes localidades y divisiones administrativas:

 la ciudad  de Compton en California
 Compton (Berkshire), Inglaterra
 Compton (Hampshire), Inglaterra
 la villa de Illinois llamada Compton
 el distrito escolar de California llamado Compton USD
 el municipio de Compton en Arkansas.

También puede referirse a las siguientes personas:

 el botánico Robert Harold Compton
 el político escocés Compton Mackenzie
 el obispo y naturalista inglés Henry Compton
 el físico estadounidense Arthur Compton
 el juez estadounidense Lynn Compton

Otros usos incluyen:

 en física, el efecto Compton
 la estación de metro de Los Ángeles llamada Compton
 la empresa canadiense de exploración y producción petrolífera basada en Calgary, Compton Petroleum Corporation 
 Compton Abbas''', aeródromo en Ashmore, localidad de Dorset (Inglaterra)